Franciaország
Corcelles, település Ain megyében
 Svájc
Corcelles, település Bern kantonban